Maria Komnena – cesarzówna bizantyjska, córka Manuela I
 Maria Komnena – królowa jerozolimska, druga żona Amalryka I
 Maria Komnena – królowa Węgier, żona Stefana IV